Rocky Point – CDP della Carolina del Nord
Rocky Point – CDP del Montana
Rocky Point – hamlet e CDP dello stato di New York
Rocky Point – area non incorporata dell'Oregone
Rocky Point – CDP dello stato di Washington